Секереш може бити:
 Атанасије Димитријевић Секереш
 Пал Секереш
 Тамаш Секереш
 Стеван Секереш

Мађарска презимена